Нина Марченко:
 Марченко, Нина Алексеевна (род. 1944) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Марченко, Нина Яковлевна (род. 1940) — советская и украинская художница.